Джибаннагар:
 Джибаннагар — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Джибаннагар — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Чуаданга.